Un festin est un repas abondant et festif. Ce terme est utilisé dans plusieurs œuvres et organismes :

Œuvres

Films 

 Le Festin de Balthazar, film français de 1910 ;
 Dom Juan ou le Festin de pierre, un téléfilm franco-belgo-canadien de 1965 ;
 Astataïon ou le Festin des morts, film québécois de 1965 ;
 Le Festin de Babette, film danois de 1987 ;
 Le Festin nu, film britannico-canado-japonais de 1991 ;
 Le Festin chinois, film hongkongais de 1995 ;
 Pieces of April (ou Un festin à New York au Québec), film américain de 2003 ;
 Festin de requin, film d'animation américano-sud-coréen de 2006 ;
 Feast of Love (ou Festin d'amour au Québec), film de 2007 ;
 , film de Mimmo Calopresti sorti en 2008 ;
 Le Festin, court métrage des studios Disney de 2014.

Musique 
 Festino nella sera del giovedì grasso avanti cena (Festin du Jeudi Gras), cycle de madrigaux pour chœur a cappella d'Adriano Banchieri, publié en 1608.
 Alexander's Feast (littéralement « Le festin d'Alexandre »), de Georg Friedrich Haendel, créé en 1736.
 Vent-du-Soir ou l'Horrible Festin, une opérette de Jacques Offenbach, créé en 1857.
 Le Festin de l'araignée, ballet-pantomime d'Albert Roussel, créé en 1913.
 Le Festin de Juliette, album de Juliette paru en 2002.

Théâtre 
 Le Festin est l'ancien nom du centre dramatique national de Montluçon, créé en 1993, qui a été renommé « Le Fracas » en 2012.
 Le Festin en temps de peste, une pièce de théâtre d'Alexandre Pouchkine de 1831.
 Le Festin de l'araignée, un ballet-pantomime de 1913.

Arts 
 Le Festin est une revue d'art aquitaine, créée en 1989.
 Le Festin de Balthazar, tableau de Rembrandt.

Littérature 
  Le Festin des Sages, en tibétain Khépé Gatön, un ouvrage sur l'histoire du bouddhisme et du Tibet de Tsouglag Trengwa, le  Pawo Rinpoché paru en 1564.
 Le Festin nu, roman de William S. Burroughs.
 A Feast for Crows (littéralement « Un festin pour les corbeaux »), roman de George R. R. Martin de 2005.
 Festins secrets, roman de Pierre Jourde de 2005.
 Festin chez Trimalcion.

Récits bibliques 
 Le Festin de Balthazar.

Évènements 
 Fêtes historiques du Festin, en Belgique.
 Festin d'écrevisses, en Suède.
 Festin Mandchou-Han, en Chine.

Autre 
 Happy Meal (littéralement « joyeux festin »)

Note

Articles connexes 
 Banquet
 Orgie